Watkins (gebergte), gebergte in Groenland
 Watkins (Minnesota), plaats in het Amerikaanse Minnesota
 Watkins Aircraft Company, voormalige vliegtuigbouwer uit Kansas, VS